Jargalant est un terme mongol. Il peut désigner :
 Jargalant, sum de l'aïmag de l'Arkhangai, en Mongolie ;
 Jargalant, sum de l'aïmag de Khövsgöl, en Mongolie ;
 Jargalant, sum de l'aïmag de Bayanhongor, en Mongolie ;
 Jargalant, sum de l'aïmag de Töv, en Mongolie ;
 Jargalant (cheval), une race de chevaux.
 Jargalant Khairkhan, une montagne de Altaï.

Homonymie de toponyme